A Avenida Afonso Trigo é um dos logradouros mais importantes do município de Sertãozinho, em São Paulo. 

Considerada a terceira principal avenida comercial da cidade é um importante eixo viário da cidade ligando importantes avenidas como a Avenida Antonio Pascoale a Avenida Nossa Senhora Aparecida.

Sertãozinho (São Paulo)
Ruas e avenidas do Brasil